Perupuk (Limapuluh), een plaats in Indonesië
Perupuk (Bandar Pusaka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing